Георги Апостолов може да се отнася за:

 Георги Апостолов (1853 – 1876) – български революционер, Ботев четник
 Георги Апостолов (1891 – 1967) – български архитект
 Георги Апостолов (1898 – неизв.) – български общественик, деец на македоно-одринското освободително движение
 Георги Апостолов (1923 – 2015) – български скулптор

Вижте също 
 Апостолов